Segretain

Segretain, segretine, mot ancien assez rare, pour désigner dans un monastère ou un couvent, celui qui se charge des objets liturgiques (synonyme de sacristain).

 Esprit-Adolphe Segretain (1818-1862), homme politique et essayiste français.
 Pierre-Théophile Segretain (1798-1864), architecte français.
 Alexandre Segretain (1826-1911), général français, fils du précédent.
 Léon Segretain (1832-1908), général français, frère du précédent.
 Pierre Segretain (1909-1950), officier français, chef de corps du  BEP tué en Indochine en . Petit-fils du général Alexandre Segretain.

 Gurloës Le Segretain du Patis (1936-), général français.

Homonymie de patronyme